Tanzania
 Sabasaba – circoscrizione della regione del Mara
 Sabasaba – circoscrizione della regione di Morogoro